Formuła 3000 Sezon 1996 – dwunasty sezon Formuły 3000. Rozpoczął się 11 maja na torze Nürburgring w Niemczech, a zakończył 12 października również w Niemczech, na torze Hockenheimring. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Niemiec Jörg Müller. Wśród zespołów najlepsza okazała się brytyjska ekipa Super Nova Racing.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy 

1996
1996 w sportach motorowych